La Seconda Lega interregionale 2016-2017 è stata la 5ª edizione della quinta divisione del campionato svizzero di calcio dopo la riforma del 2012. Il campionato è iniziato il 12 agosto 2016 e si è concluso il 17 giugno 2017.

Stagione

Formula 
Le 84 squadre partecipanti sono suddivise in sei gruppi da 14 squadre ciascuno e si affrontano in un girone all'italiana con partite di andata e ritorno. Al termine della stagione, le prime classificate di ciascun gruppo vengono promosse in 1ª Lega, mentre le ultime tre retrocedono in Seconda Lega.

In caso di arrivo a parità di punti non vale la differenza reti, ma vengono presi in considerazione i punti di penalità accumulati nella Coppa Disciplina (art. 48), attribuiti in base ai seguenti criteri:
1 punto per ogni ammonizione;
2 punti per ogni espulsione per doppia ammonizione;
2 punti per ogni espulsione per fallo da ultimo uomo;
3 punti per ogni espulsione per comportamento antisportivo o gioco pericoloso;
7 punti per ogni espulsione per offese rivolte all'arbitro o agli assistenti di gioco;
7 punti per ogni espulsione per fallo di reazione.

Vengono inoltre calcolate le irregolarità commesse dagli allenatori e i suoi assistenti, le interruzioni di partita, nonché le strette di mano tra giocatori ritenute non congrue secondo le disposizioni della Lega Amatori:
3 punti per strette di mano ritenute non congrue;
5 punti per ogni espulsione per comportamento antisportivo degli allenatori o i loro assistenti;
10 punti per ogni espulsione per offese rivolte dalla panchina all'indirizzo dell'arbitro o agli assistenti di gioco;
30 punti per ogni interruzione di partita.

Avvenimenti 
A causa della revoca della licenza inflitta al Le Mont in Challenge League e il ritiro del Seefeld dalla 1ª Lega, con la conseguente ripartenza delle due formazioni in Seconda Lega, vennero retrocesse 16 anziché 18 squadre. Delle terz'ultime classificate si salvarono le due squadre che hanno conseguito il maggior numero di punti durante la stagione. A parità di punti non valeva la differenza reti, ma vennero presi i considerazione i punti di penalità accumulati nella Coppa Disciplina (art. 48).

Gruppo 1 
Fonte:

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in 1ª Lega 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018 .

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 2 
Fonte:

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in 1ª Lega 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018 .

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 3 
Fonte:

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in 1ª Lega 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018 .

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 4 
Fonte:

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in 1ª Lega 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018 .

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 5 
Fonte:

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in 1ª Lega 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018 .

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Gruppo 6 
Fonte:

Classifica finale 

Legenda:
      Promosso in 1ª Lega 2017-2018.
      Retrocesso in Seconda Lega interregionale 2017-2018 .

Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
La colonna PP indica i punti di penalità della coppa disciplina (art.48).

Risultati

Tabellone

Verdetti finali 
  , ,  e  promosse in 1ª Lega 2017-2018.
  , , , , , , , , , , , , , ,  e  retrocesse in Seconda Lega 2017-2018.

Note

Collegamenti esterni 

Calcio nel 2016
Calcio nel 2017
2017 5